Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 24. bis 27. August 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

2021
Dameneinzel, Qualifikation